

Cinema 
 The Truth – film del 1911 diretto da Tom Ricketts
 The Truth – film del 1920 diretto da Lawrence C. Windom
 The Truth – film del 2010 diretto da Ryan Barton-Grimley

Letteratura 
 The Truth – romanzo di Terry Pratchett del 2000

Musica 
 The Truth – gruppo musicale inglese
 The Truth – album di Prince del 1998, contenuto nel box set Crystal Ball
 The Truth – album di Beanie Sigel del 2000
 The Truth – singolo dei Cosmic Gate del 2002
 The Truth – brano dei Limp Bizkit del 2005, dall'album The Unquestionable Truth (Part 1)
 The Truth – album dei Bleeding Through del 2006
 The Truth – album delle Cherish del 2008
 The Truth – singolo di Kris Allen del 2009
 The Truth – singolo dei Pnau del 2011
 The Truth – singolo di Kygo e Valerie Broussard del 2020

Persone 
 Ron Killings – conosciuto anche come R-Truth o The Truth, wrestler statunitense

Videogiochi 
 The Truth – personaggio del videogioco Grand Theft Auto: San Andreas

Pagine correlate 
 Truth